Souris-opossum est un nom vernaculaire qui peut désigner deux groupes de petits mammifères :
 Les Souris-opossum (ou Marmosa) formaient un genre de marsupiaux de la famille des  séparé par la suite en Marmosa, Marmosops, Micoureus, Gracilinanus, Hyladelphys et Thylamys.
 La Souris-opossum des montagnes (Burramys parvus) est une espèce australienne de la famille des .

Références